BRAF, також відомий як протоонкоген B-Raf () – білок, який кодується геном BRAF, розташованим у людей на довгому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 766 амінокислот, а молекулярна маса — 84 437. BRAF впливає на нормальний ріст та диференціацію клітин та є складовою сигнального шляху MAPK/ERK.

Цей білок за функціями належить до  серин/треонінових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі.

Клінічне значення 
Мутації в BRAF часто зустрічаються при меланомі, колоректальному раку та папілярному раку щитоподібної залози.,,

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Протеїнкінази